Tanggu (kinesiska: 塘沽) är en ort i Kina. Den ligger i storstadsområdet Tianjin, i den norra delen av landet, omkring 40 kilometer öster om stadens centrum.

Runt Tanggu är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Tanggu är det största samhället i trakten.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juli, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Referenser 

Orter i Tianjin
WP:Projekt Kina

de:Tanggu
en:Tanggu District
es:Tanggu
eu:Tanggu Barrutia
fr:District de Tanggu
ko:탕구 구
ja:塘沽区
no:Tanggu
ru:Тангу
sr:Тангу
vi:Đường Cô
zh:塘沽区